Muzyka
 Shazam! – oryginalny tytuł albumu Attack Attack! zespołu o tej samej nazwie
 „Shazam!” – singel Duane’a Eddy’ego i Lee Hazlewooda
 „Shazam!” – utwór zespołu Beastie Boys z albumu To the 5 Boroughs
 „Shazam!” – utwór zespołu Spiderbait z albumu Grand Slam

 Film
 Shazam! – amerykański film z 2019 r. (reż. David F. Sandberg)

Zobacz też 
 Shazam